The Sundowners (roman), een roman uit 1952 van Jon Cleary
The Sundowners (1950), een Amerikaanse film onder regie van George Templeton
The Sundowners (1960), een Britse film onder regie van Fred Zinnemann